Мурад Мурадян: Мурадян, Мурад Бахтибекович — посол Республики Армения в Ираке.
 Мурадян, Мурад Оганесович (1930—2015) — армянский политический и государственный деятель.
 Мурадян, Мурад Саакович (род. 1957) — армянский политический и государственный деятель.